Over the Hills and Far Away peut être :

 le titre d'une chanson britannique dont les origines remontent au , Over the Hills and Far Away ;
 le titre d’une chanson du chanteur et guitariste irlandais Gary Moore, Over the Hills and Far Away ;
 le titre d’un EP et d’une chanson du groupe finlandais Nightwish, Over the Hills and Far Away, reprise de la chanson de Gary Moore ;
 le titre d’une chanson de l’album Urkraft du groupe suédois Thyrfing, Over the Hills and Far Away, reprise de la chanson de Gary Moore ;
 le titre d’une chanson du groupe Led Zeppelin, Over the Hills and Far Away.